Västafrikansk drongo (Dicrurus occidentalis) är en nyligen beskriven fågelart i familjen drongor inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Västafrikansk drongo förekommer som namnet avslöjar i Västafrika, från Senegal till väster om Nigerfloden i Nigeria. Den behandlas som monotypisk, det vill säga att den inte delas in i några underarter. Fram tills  nyligen behandlades den som en del av tvärstjärtad drongo (D. ludwigii), men beskrevs som ny art efter studier från 2018 som visar att den skildes åt från sin närmaste släkting sharpedrongon (D. sharpei, även den tidigare betraktad som en del av tvärstjärtad drongo) för hela 1,3 miljoner år sedan.

Status 
Internationella naturvårdsunionen IUCN erkänner den ännu inte som egen art, varför dess hotstatus inte bedömts.

Noter

Externa länkar

Drongor
Fåglar i etiopiska regionen